Роберт Линдстедт и Лукаш Кубот — победители турнира.

Братья Брайаны защищали свой прошлогодний титул, но уступили в третьем раунде.

Общая информация 
Проиграв в третьем раунде Равену Класену и Эрику Бутораку американские братья прервали серию из десяти австралийских турниров, где они проходили минимум в четвертьфинал (и шесть раз беря титул). На других соревнованиях серии их серии к этому моменту были короче: во Франции; в 2002-09 годах, они не проигрывали до этой стадии восемь турниров кряду (1 титул), на Уимблдоне, в 2005-13 годах — девять соревнований (3 титула); в США, в 2007-10 годах — лишь четыре (2 титула).

Впервые в «Открытой эре» ни одна из первых четырёх команд посева не смогла пробиться даже в четвертьфинал, однако восемь мест в сетке на этой стадии заняли пять сеянных дуэтов.

Представитель Швеции сыграл в финале турнира впервые с 2007 года, ЮАР — впервые с 2000 года, Польши — впервые с 1978 года. Представитель США дошёл до титульного матча пятый год подряд и впервые это были не братья Брайаны.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Третий раунд)
  Александр Пейя /  Бруно Соарес (Третий раунд)
  Давид Марреро /  Фернандо Вердаско (Второй раунд)
  Иван Додиг /  Марсело Мело (Третий раунд)
  Леандер Паес /  Радек Штепанек (Четвертьфинал)
  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес (Второй раунд)
  Рохан Бопанна /  Айсам-уль-Хак Куреши (Третий раунд)
  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Полуфинал)

<ol start="9">
  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский ''(Третий раунд)
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу ''(Второй раунд)
  Жюльен Беннето /  Эдуар Роже-Васслен ''(Третий раунд)
  Трет Конрад Хьюи /  Доминик Инглот ''(Четвертьфинал)
  Микаэль Льодра /  Николя Маю ''(Полуфинал)
  Лукаш Кубот /  Роберт Линдстедт ''(Титул)
  Джейми Маррей /  Джон Пирс ''(Второй раунд)
  Сантьяго Гонсалес /  Скотт Липски (Первый раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Алекс Болт /  Эндрю Уиттингтон (Четвертьфинал)  Крис Гуччоне /  Танасси Коккинакис (Первый раунд)  Джеймс Дакворт /  Мэттью Эбден (Первый раунд)  Мэтт Рид /  Люк Сэвилл (Первый раунд)  Бенджамин Митчелл /  Джордан Томпсон (Второй раунд)  Ллейтон Хьюитт /  Патрик Рафтер (Первый раунд)  Юки Бхамбри /  Майкл Винус (Третий раунд)  Колин Флеминг /  Росс Хатчинс (PR, Второй раунд)  Йонатан Эрлих /  Энди Рам (PR, Первый раунд) Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Юлиан Ноул /  Вашек Поспишил (Первый раунд)''

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые